El Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE)  es un instituto argentino de investigación y desarrollo dedicado a la arquitectura y hábitat. Depende del CONICET.

Historia 
Fue fundando en 1967 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Su fundador fue el arquitecto Horacio Berretta quien organizó a un grupo de estudiantes en torno a la problemática socio-habitacional. En 1974 el instituto se integró a la red del CONICET y tres años después se desvincula de la UCC para establecerse como sociedad civil.

Autoridades 
 Directora: Dra. Rosana Gaggino - Investigadora Independiente CONICET
 Vicedirector: Dr. Jerónimo Kreiker - Investigador Adjunto CONICET

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del CEVE

Vivienda económica
Vivienda económica